Das Winfield Australian Masters 1987, teils auch Winfield Masters 1987, war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1987/88. Das Turnier wurde im Juli 1987 im ANZAC Memorial Club in der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger wurde der Schotte Stephen Hendry, der das Turnier durch einen Finalsieg über Mike Hallett gewann. Im Gegensatz dazu spielte der Nordire Dennis Taylor mit einem 115er-Break das einzige Century Break des Turnieres und damit gleichwohl das höchste Break des Turnieres. Es war die letzte Ausgabe des Turnieres, bis das Turnier unter unterschiedlichen Namen Mitte der 1990er-Jahre wiederbelebt wurde.

Preisgeld 
Zum neunten und letzten Mal wurde das Turnier von Winfield gesponsert. Insgesamt wurden beim Turnier 88.883 Pfund Sterling an Preisgeld ausschüttet, welches selbst das Niveau von vor zwei Jahren übertraf. Gut ein Viertel des Preisgeldes entfiel auf den Sieger des Turnieres.

Turnierverlauf 
Als genauer Austragungsort des Turnieres wird zumeist der ANZAC Memorial Club genannt, während alternativ auch der Parramatta Leagues Club als ebenjener bezeichnet wird. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde zwar erneut im K.-o.-System gespielt, allerdings ist gemäß den vorliegenden Ergebnissen in Frames kein klarer Best-of-Modus erkennbar, was eventuell sich damit erklären lässt, dass zumindest das Ergebnis des Endspiels aus fünf Frames zusammengerechnet wurde. Davon abgesehen wurde im Vergleich zu den Vorjahren erstmals ein Spiel um Platz Drei ausgetragen.

Finale 
Der junge Schotte Stephen Hendry hatte auf seinem Weg ins Finale unter anderem die Ex-Weltmeister Cliff Thorburn und Alex Higgins besiegt und traf im Endspiel auf Mike Hallett, der seinerseits Ex-Weltmeister Joe Johnson und Lokalmatador Eddie Charlton besiegt hatte. Während im Spiel um Platz Drei Higgins Charlton besiegte, gewann das Endspiel des Turnieres Hendry mit 371:226.

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Sydney